Montekio ima više značenja:
 Montecchio della Pozzanghera
 Montekio (Askoli Pičeno)
 Montekio (Forli-Čezena)
 Montekio (La Specija)
 Montekio (Novara)
 Montekio (Peruđa)
 Montekio (Piza)
 Montekio (Sijena)
 Montekio (Terni)
 Montekio (Verona)
 Montecchio Precalcino